Mickaël Antoine-Curier, né le  à Orsay, est un footballeur français évoluant au poste d'attaquant à la Royale Union Saint-Gilloise.

Il est international guadeloupéen ((participation à la Gold Cup 2009).

Biographie

Statistiques

Palmarès 
  Burton Albion
 Champion d'Angleterre de D4 en 2015.
  Dunfermline Athletic
 Champion d'Écosse de D3 en 2016.

Références

Liens externes 
 
  Liste des matchs joués en sélection sur caribbeanfootballdatabase.com
  Fiche sur nifs.no

Footballeur français
Footballeur international guadeloupéen
Joueur du Brentford FC
Joueur de l'Oldham Athletic AFC
Joueur du Kidderminster Harriers FC
Joueur du Rochdale AFC
Joueur du Sheffield Wednesday FC
Joueur du Notts County FC
Joueur du Grimsby Town FC
Joueur du FK Haugesund
Joueur du Hibernian FC
Joueur du Dundee FC
Joueur du Hamilton Academical FC
Joueur de l'Ethnikos Achna
Joueur du FK Atyraou
Joueur du Burton Albion FC
Joueur du Dunfermline AFC
Joueur de la Royale Union saint-gilloise
Joueur de l'Eendracht Alost
Joueur du Football Club de Mulhouse
Naissance en mars 1983
Naissance à Orsay